US Open 2008 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się pomiędzy 25 sierpnia a 9 września, na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. Była to 128. edycja rozgrywek.

Obrońca tytułu w singlu mężczyzn, Szwajcar Roger Federer, wywalczył piąty tytuł z rzędu. Justine Henin, obrończyni tytułu w singlu kobiet, w maju ogłosiła zakończenie kariery i zwyciężczynią turnieju została po raz trzeci w karierze Amerykanka Serena Williams. Poprzedni tytuł na kortach Flushing Meadows wywalczyła w 2002 roku. Finałowi przeciwnicy Federera i Williams, Jelena Janković i Andy Murray, zadebiutowali w finale turnieju Wielkiego Szlema. Najwyżej rozstawieni w turniejach singlowych, Rafael Nadal i Ana Ivanović odpadli odpowiednio w półfinale i drugiej rundzie. Dla Nadala był to pierwszy półfinał na US Open, natomiast Ana Ivanović po raz drugi z rzędu odpadła w fazie początkowej turnieju wielkoszlemowego od czasu jej zwycięstwa we French Open 2008.

Gospodarze turnieju zdobyli 3 tytuły seniorskie (Serena Williams w singlu, bliźniacy Bob i Mike Bryan w deblu panów, oraz reprezentująca USA od 2007 roku Liezel Huber w parze z reprezentantką Zimbabwe Carą Black w deblu pań) i 1 juniorski (Coco Vandeweghe w singlu juniorek).

Liezel Huber w parze z Leanderem Paesem odniosła również zwycięstwo w turnieju par mieszanych.

W singlu juniorów najlepszy okazał się Bułgar Grigor Dimitrow, a w rozgrywkach deblowych pary Nikolaus Moser z Austrii i Cedrik-Marcel Stebe z Niemiec oraz tajsko-szwedzki debel Noppawan Lertcheewakarn–Sandra Roma.

Turnieje zawodników na wózkach nie zostały rozegrane ze względu na Letnie Igrzyska Paraolimpijskie 2008.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje pokazowe

Turniej pokazowy mężczyzn

Turniej pokazowy kobiet

Turniej pokazowy w grze mieszanej

Obrońcy tytułów

Przypisy

Bibliografia 
 
 

US Open 2008
2008 w stanie Nowy Jork